Шче́пович () — сербская фамилия. Известные носители:

 Шчепович, Марко (род. 1991) — сербский футболист, нападающий.
 Шчепович, Стефан (род. 1990) — сербский футболист. Нападающий сборной Сербии.